

Musica 
 Nena – gruppo musicale tedesco
 Nena – album dei Nena del 1983
 Nena – singolo di Zucchero Fornaciari del 2013
 Nena – singolo di Boro Boro del 2020

Persone 
 Nena – cantante pop tedesca
 Nena, soprannome di Olavo Rodrigues Barbosa – calciatore brasiliano 
 Alfiero Nena – scultore e insegnante italiano
 Jacob Nena – politico micronesiano

Altro 
 Nena – antico supercontinente